

Списък на дожите на Венецианската република (697-737) и (742-1797) 
Това е списък на дожите на Венецианската република:

Списък на военните управители – магистър милитум на Венецианската република (738-742) 
През 737 г. 3-тият дож Орсо Ипато е набеден в заговор с лангобардите против Византия и е убит. През следващите пет години Венеция се управлява от Византия чрез magister militum, назначаван за по една година. През 742 г. периода на военните управители приключва и за 4-ти дож е избран Теодато Ипато.

Вижте също 
 Дож
 Магистър милитум
 Венецианска република

Външни препратки 
 Информация за дожите на Венеция

В